O Timersoqatigiiffik Kâgssagssuk (tradução: Clube esportivo Kâgssagssuk Maniitsoq) é um clube desportivo da Groenlândia fundado na cidade de Maniitsoq em 1937. Foi uma das equipes fundadoras da Grønland Idrætsforbund (GIF), uma federação esportiva (não restrita apenas a futebol), a 3 de setembro de 1957. Desde sua fundação, só conseguiu um título do campeonato nacional, sendo esse no ano de 1989, com vitória de 3 a 0 sobre o Kissaviarsuk-33 na final (gols de Thomas Møller, Karl Kreutzmann e Albrecht Kreutzmann).

Títulos 
 Angutit inersimasut GM: 1989

Clubes de futebol da Groenlândia
Clubes de futebol fundados em 1937